

Persone 
 John Wetton – cantante, bassista e chitarrista britannico
 Ralph Wetton – calciatore inglese

Altro 
 72802 Wetton – asteroide della fascia principale
 Wetton/Downes – duo musicale britannico composto da John Wetton e Geoff Downes